Су́мськи́й — українське прізвище. Жіноча форма — Сумська, утворена від назви міста Суми.
 Сумський В'ячеслав Гнатович (1934—2007) — український актор, народний артист УРСР.
 Сумський Дмитро Михайлович (1974—2017) — доброволець ДУК ПС, учасник російсько-української війни.

 Сумський автобус
 Сумський лікеро-горілчаний завод
 Сумський порцеляновий завод
 Сумський інститут агропромислового виробництва
 Сумський будівельний коледж
 Сумський медичний коледж
 Сумський комбінат хлібопродуктів
 Сумський обласний комітет Комуністичної партії України
 Сумський обласний краєзнавчий музей
 Сумський художній музей імені Никанора Онацького
 Сумський дендропарк
 Сумський повіт
 Сумський полк
 Сумський 1-й гусарський полк
 Сумський прикордонний загін
 Сумський провулок (Київ)
 Сумський район
 Сумський апеляційний суд
 Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії імені М. С. Щепкіна
 Сумський театр для дітей та юнацтва
 Сумський кооперативний технікум
 Сумський технікум харчової промисловості
 Сумський тролейбус
 Сумський державний університет
 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
 Сумський національний аграрний університет
 Сумський фестиваль української поезії «Ми-Суми»
 Сумський міський центр дозвілля молоді

Також 
 Сумська